Sami (* 23. Juni 1994 in Frankfurt am Main; bürgerlich Sami Amir Bakir) ist ein deutscher Rapper mit tunesischen Wurzeln.

Biografie 
Sami Bakri ist in Frankfurt aufgewachsen. Sein Vater kam 1980 aus Tunesien nach Deutschland, seine Mutter stammt aus Marokko. Nach seinem Realschulabschluss begann er eine Ausbildung zum Mechatroniker bei der Deutschen Bahn, welche er nicht abgeschlossen hat. Sami ist beim Label Seiten Auf Null unter Vertrag. Erfolgreichster Song mit 8,1 Millionen Aufrufen auf YouTube (Stand: 27. März 2021) ist Cinderella.

Seine Songs sind von Trap und nordafrikanischer Musik beeinflusst.

Diskografie 
Alben
 2017: DeLaRue
 2019: Nafrica

Musikvideos 
 2016: Legal (mit SadiQ & Amri)
 2017: Akhi Side (mit SadiQ)
 2017: Ghetto
 2017: Asahbi (mit Khero)
 2017: Hyäne (mit SadiQ)
 2017: Canabez (mit Anonym)
 2018: Mamas Tränen (mit A.B.K)
 2018: Cinderella (mit Payman & Anonym)
 2018: Habibi (v Asche)
 2018: Viva La Maghreb (mit A.B.K)
 2018: Freundschaft Plus (mit Payman)
 2018: Canabez 2
 2019: Ti Amo (mit King Khalil & Payman)
 2019: Ghetto 2
 2019: Panamera (mit SadiQ)
 2019: Ich hasse dich 2
 2019: Senorita (mit Payman)
 2019: Andale (mit King Khalil)
 2019: Mary Jane (mit Lil Lano)
 2019: Boujafar (mit Celo & Abdi)
 2019: Letzter Tag in mein Kalender
 2019: Samhaya
 2020: Amate
 2021: Banlieue (mit District)
2021: Mama's Tränen 2 (mit A.B.K)

Einzelnachweise 

Rapper
Pseudonym
Deutscher
Marokkaner
Tunesier
Geboren 1994
Mann